Vip (persoon)
 Very Important Person (film), een Britse film uit 1961